Липецкая волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Липецкая волость (Великолукский уезд) — в составе Псковской губернии
 Липецкая волость (Гжатский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Липецкая волость (Харьковский уезд) — в составе Харьковской губернии